Asperisporium — рід грибів родини Mycosphaerellaceae. Назва вперше опублікована 1913 року.

Класифікація 
До роду Asperisporium відносять 23 видів:

Примітки

Джерела 
 Maublanc, A. 1913. Sur une maladie de feuilles du papayer (Carica papaya). Bulletin de la Société Mycologique de France. 29:353-358 - P.357

Роди грибів